

Aviation 
 Westland Helicopters, entreprise aérospatiale britannique
 AgustaWestland, société industrielle multinationale née de la fusion de Westland Helicopters et d'Agusta
 Westland Lysander, avion de liaison
 Westland Wapiti Mk.IIA, avion militaire historique
 Westland Whirlwind, chasseur monoplace bimoteur

Organisation 
 Westland New Post, organisation d'extrême droite belge

Toponyme 
 Westland, ville des États-Unis, située dans le Michigan
 Westland, commune néerlandaise de la Hollande-Méridionale
 Westland, ancienne région néerlandaise de la Hollande-Méridionale
 Westland Shopping Center, centre commercial d'Anderlecht, en Belgique
 Westland, ancienne province de Nouvelle-Zélande
 Westland District  ville de la côte ouest de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande
Homonymie de toponyme